Площадь Испании:
 Площадь Испании (Барселона)
 Площадь Испании (Мадрид)
 Площадь Испании (Рим)
 Площадь Испании (Санта-Крус-де-Тенерифе)
 Площадь Испании (Севилья)
 Площадь Испании (Хагатна)